Glaubacker ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Glaubacker (* 1974), deutscher Schauspieler
 Franz Glaubacker (1896–1974), oberösterreichischer Porträtmaler